Осоркон III — египетский фараон из XXIII династии, правивший в течение 28 лет (приблизительно 795—767 годы до н. э.).

Биография 
Осоркон III номинально господствовал над Верхним Египтом.

Осоркон был сыном фараона Такелота II и его главной жены Каромамы II. Первоначально он был Верховным жрецом Амона.

Во время его правления могущество династии пошатнулось. В результате Верхний Египет распался на массу мелких владений.

Семья 
Главная жена: Кароаджет. Дети:
 Шепенупет I

Младшая жена: Тенсаи. Дети:
 Такелот III
 Рудамон

Имя

Примечания

Литература 
 
 
 

Фараоны по алфавиту
Фараоны XXIII династии
Верховные жрецы Амона
Правители Африки VIII века до н. э.